Osoby o tym nazwisku:
 Jewgienij Sławinski – rosyjski i radziecki operator filmowy
 Michaił Sławinski – rosyjski działacz emigracyjny, tłumacz i pisarz